David Gray (1968-), est un musicien britannique.
 David Gray est un dramaturge américain.
 David Gray (1979-) est un joueur professionnel de snooker britannique.
 David Gray est un journaliste sportif du quotidien The Guardian.
 David Peter Gray (1988-) est un joueur de football écossais, du Hibernian FC.
 David Frank Gray (1938-) est un astrophysicien canadien